Константин Николаевич Поддуев () — российский и туркменский футболист, тренер.

Биография 
Константин Николаевич Поддуев родился 17 ноября 1974 года.

В 1991—1995 годах выступал в клубах Зарафшан и «Динамо» (Брянск). В 1996 уехал в Туркмению, где играл за «Нису» и «Копетдаг». Вскоре принял гражданство Туркмении, начал выступления за сборную страны.

В 2001 году вернулся в Россию, играл за «Ангушт», на следующий год — в дубле брянского «Динамо».

В 2003—2005 годах играл за «Носту», «Локомотив» (НН) и «Тобол» (Курган). Однако играл нечасто и в возрасте 31 года завершил карьеру.

Тренерская карьера 
В 2002 году окончил Смоленский институт физической культуры, факультет спортивной игры.

В 2007 году работал ДЮСШ «Динамо» Брянск.

С 2008 года был тренером-селекционером «Академии футбола имени Юрия Коноплева» (г. Тольятти, Самарская область).

В 2017 году — тренер-селекционер Частного учреждения дополнительного образования «Академия „Спартак“ по футболу им. Ф. Ф. Черенкова» (г. Москва).

Статистика

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Академии футбола им. Ю.Коноплева

Выпускники Смоленского государственного университета спорта
Футболисты СССР
Футболисты России
Футболисты Туркменистана
Игроки ФК «Зарафшан»
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Ниса»
Игроки ФК «Копетдаг»
Игроки ФК «Ангушт»
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Тобол» Курган
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Футбольные тренеры России
Тренеры Тольятти
Тренеры Москвы